Il termine technical metal è utilizzato per indicare alcuni sottogeneri di musica metal:
Technical thrash metal
Technical death metal